Tiago poate fi:

 prescurtarea lui Santiago în limba portugheză, echivalentul lui Jacob din engleză
 Tiago Mendes, jucător de fotbal portughez
 Tiago Filipe Figueiras Gomes, jucător de fotbal portughez
 Tiago Mall, centru comercial din Oradea
 Tiago Monteiro, pilot de curse auto portughez
 São Tiago, oraș în Minas Gerais, Brazilia